Восточная масковая сипуха () — вид хищных птиц семейства сипуховых. Как и практически все остальные совы, ведёт ночной образ жизни. В прошлом из-за недостатка знаний Африканская масковая сипуха (Phodilus prigoginei) считалась тем же видом, что и Phodilus badius, но в дальнейшем выяснилось, что виды разные.

Ареал 
Обитает в Непале, Сиккиме, Ассаме (побережье реки Брахмапутра), с востока на север вдоль Китая, на юг через Малайский полуостров к Большим Зондским островам; также была замечена в районе Филиппин (остров Самар).

Внешний вид 
Размер 23—33 см. Клюв жёлтый. Оперение каштановое золотое на верхней стороне и на нижней стороне бело-розовое с коричневыми пятнами. Оперение лицевой маски светло-коричневое. Охотиться ей приходится среди густой растительности, о чём свидетельствуют короткие крылья и длинный хвост.

Подвиды 
Выделяют четыре подвида:
 P.b. badius (Horsfield, 1821). Найден на Малайском полуострове, на севере Таиланда, на островах Суматра, Ниас, Ява, Бали, Борнео, а также на острове Самар в Филиппинах (одно упоминание). Длина крыльев — 207-215 мм, хвоста — 79-90 мм.
 P.b. saturatus. Замечен в Непале, Сиккиме, Бутане, на севере Ассама и в южной части реки Брахмапутра, в Нагаленде, Манипуре, Бирме, Северном Таиланде, Камбодже, Вьетнаме и Тонкине. Многочисленный подвид. Нижняя часть тела — с розоватым отливом, верхняя часть каштанового цвета, с редкими пятнами. Длина крыльев — 210-230 мм, хвоста — 92-102 мм.
 
 P.b. parvus. Обитает на острове Белитунг и на юго-востоке Суматры. Редкая птица, изучена только по восьми музейным образцам. Длина крыльев — 172-188 мм.

Примечания 

Сипуховые
Животные, описанные в 1821 году
Птицы Азии